«Falling Slowly» (Cayendo Lento) es una canción que pertenece a la banda sonora de la película Once del año 2007 interpretada por los cantantes y protagonistas de la película Glen Hansard (de la banda The Frames) y Markéta Irglová. La canción ganó un premio Óscar en la categoría de Mejor Canción Original en el año 2007. 
En el año 2011, el intérprete chaqueño Edgardo "lluvia" Barrios tradujo la canción al español, conquistando así el corazón de los chaqueños

En 2011 fue versionada en español con el título "Te prometo" e interpretada por el grupo musical Il Divo, incluyéndola en sexto álbum Wicked Game.

Letra

Referencias

Enlaces externos 
Videoclip de la canción YouTube.

Canciones ganadoras del premio Óscar a la mejor canción original
Sencillos de 2006